Владимир Жигунов:
 Жигунов, Владимир Васильевич (1949—1996) — советский футболист.
 Жигунов, Владимир Романович (1920—2002) — Герой Советского Союза.